Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON International 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl bývalý americký první hráč světa Andy Roddick, který ukončil profesionální kariéru v září 2012.

Třetí singlový titul kariéry získal nenasazený španělský tenista Feliciano López, který ve finále přehrál francouzskou turnajovou dvojku Gillese Simona po rovnocenném rozdělení prvních dvou setů v tiebreacích 7–6, 6–7, až v rozhodující sadě jednoznačným poměrem 6–0. Jednalo se o jeho premiérovou výhru od sezóny 2010.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  Milos Raonic (2. kolo)
  Gilles Simon (finále)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Kevin Anderson (1. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (1. kolo)
  Andreas Seppi (semifinále)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

AEGON International 2013